A competição individual de Combinado nórdico nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 aconteceu no dia 11 de fevereiro em Pragelato.

Resultados 

Individual